Чемпионат Дании по шахматам 1995 проходил в Рингстеде.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1995
 

Чемпионаты Дании по шахматам
1995 год в шахматах
Спорт в Дании в 1995 году